Эспелуй () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 25,63 км². Население — 753 человека (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна